Příjmení Mott nese více různých osobností:

 John Mott (1865–1955) – ředitel mládežnické organizace YMCA
 Lucretia Mottová (1793–1880) – americká kvakerka, abolicionistka, bojovnice za ženská práva a sociální reformátorka
 Nevill Mott (1905–1996) – anglický fyzik